Salle (Engeland), een plaats in het Engelse graafschap Norfolk
 Salle (Italië), een Italiaanse gemeente
 Salle (Flamierge), een gehucht in Flamierge, een deelgemeente van de Belgische gemeente Bertogne
 Salle (Nepal), een plaats in Nepal

 Saline Assisted Liquid Liquid Extraction, een fysische scheidingsmethode